

Personas 
 Samuel de Champlain, un explorador y geógrafo francés, fundador de la ciudad de Quebec
 Jacques de Champlain, un científico, médico y Quebec pionero en la investigación sobre el maestro del sistema nervioso.

Lugares

Estados Unidos
 Champlain, una ciudad del condado de Clinton, en el estado de Nueva York.
 Lago Champlain Valley, una región en los estados de Vermont y Nueva York

Canadá 

 Lago Champlain, un lago que se encuentra entre los estados de Vermont, Nueva York y Quebec.
 Mar de Champlain, un antiguo mar que existió al final de la última glaciación en la región de Ottawa-Quebec.
 Monte Champlain, punto más alto de la provincia de la provincia de Nuevo Brunswick
 Pico Champlain, el pico más alto del parque nacional de Bic.
 Río Champlain, de Mauricie, en la provincia de Quebec
 Río Champlain que fluye en la costa norte del río San Lorenzo en la provincia de Quebec
 Champlain, municipio de Quebec
 Saint-Luc-de-Champlain, municipio de Quebec
 Condado de Champlain, antiguo condado de Canadá en la provincia de Quebec, disuelto en 1982
 Champlain (circunscripción provincial), circunscripción de la provincia de Quebec
 Champlain (distrito electoral), antiguo distrito electoral federal de la provincia de Quebec
 Saint-Maurice-Champlain, un distrito electoral federal, de la provincia de Quebec
 Champlain (municipio regional del condado), de la provincia de Quebec, disuelto  (ver Longueuil)
 Paseo Samuel-De Champlain, un parque en la ciudad de Quebec
 Parque Provincial Samuel de Champlain, Parque Provincial de la provincia de Ontario
 Champlain, cantón canadiense de la provincia de la provincia de Ontario
 Champlain Place, un centro comercial ubicado en la provincia de Nuevo Brunswick

Otros 

 Escuela Secundaria Samuel de Champlain, High School Quebec, provincia de Quebec, Canadá
 Champlain Regional College  o Champlain Regional College, una CEGEP en Inglés, con sedes en Champlain Regional Colegio Saint-Lambert, Quebec y Sherbrooke
 Copa Improvisación Champlain Laval, el torneo de improvisación teatral
 Champlain (película) es una película de la provincia de Quebec, Arcand,(1963)
 Champlain es una nave de la clase de la marina francesa. El Champlain (barco), un barco de esta clase.
 El Correo Champlain es un centro comercial de la ciudad de Brossard en la costa sur de Montreal de la provincia de Quebec, Canadá
 Puente Champlain, es el nombre llevado por dos Puentes en Canadá
 Petit Champlain es el nombre de varios lugares en la provincia de Quebec, en Canadá.